Пессин:

 Пессин — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Пессин — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.